Куева Ахумада има више значења:

 Куева Ахумада (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куева Ахумада, Лос Енсинос (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику